Сеттимо-Виттоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1581 человек (2008 г.), плотность населения составляет 69 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100419021325/http://www.settimovittone.info/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики